Рюди Даненс (; 10 апреля 1961, Дейнзе, Бельгия — 6 апреля 1998, Алст, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1983—1992 годах. Чемпион мира в групповой гонке среди профессионалов (1990). Бельгийский спортсмен года (1990).

Карьера 
Карьеру профессионального велогонщика начал в 1983 году в велокоманде Euroshop-Splendor.

В 1986 году стал победителем на 11-м этапе Тур де Франс, проходившем между Пуатье и Бордо, победителем этапа на Туре Люксембурга, вторым на Париж — Рубе.

Пиком карьеры бельгийского велогонщика стал велосезон 1990 года. Был в первой десятке на классиках -Гент — Вевельгем, Париж — Рубе, Льеж —Бастонь — Льеж, Тур Фландрии. Венцом велосезона стала победа в групповой гонке чемпионата мира по шоссейному велоспорту, который проходил в японском городе Уцуномия. Рюди Даненс опередил на финише своего соотечественника Дирка Де Вольфа и итальянца Джанни Буньо.

Вскоре после начала велосезона 1992 года из-за появившихся серьёзных проблем с сердцем завершил карьеру, дав тем самым новое основание поверью о «проклятии радужной майки».

Трагически погиб в 1998 году. Рюди Даненс находился в автомобиле в роли со-комментатора спортивного телеканала Eurosport на Туре Фландрии, когда незадолго до финиша велогонки произошла автомобильная авария. Серьёзно пострадав, Даненс скончался на следующий день после аварии, в возрасте 36 лет.

В память о велогонщике с 1999 года по 2007 год в бельгийской коммуне Невеле, провинция Восточная Фландрия, проводилась однодневная велогонка Гран-при Рюди Даненса.

Достижения 

 1977
 2-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка (дебютанты)
 1981
 1-й Тур Фландрии (U23)
 1982
 1-й Франко-Бельгийское кольцо — Генеральная классификация
 1984
 3-й Тур Люксембурга
 4-й Амстел Голд Рейс
 8-й Гент — Вевельгем
 1985
 1-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 1-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 3-й Гент — Вевельгем
 5-й Париж — Рубе
 10-й Париж — Тур
 1986
 1-й — Этап 11 Тур де Франс
 1-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 1-й — Этап 1 Тур Люксембурга
 2-й Париж — Рубе
 2-й Де Кюстпейл
 7-й Гент — Вевельгем
 1987
 2-й Париж — Рубе
 6-й Гент — Вевельгем
 1988
 8-й Тур Фландрии
 8-й Гент — Вевельгем
 1989
 7-й Милан — Сан-Ремо
 9-й Тиррено — Адриатико
 1990
 1-й  Чемпион мира — Групповая гонка (проф.)
 1-й — Этап 2 Вуэльта Астурии
 2-й Мировой шоссейный кубок UCI
 2-й Тур Фландрии
 2-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 3-й Wincanton Classic
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж
 8-й Гран-при Америки
 9-й Париж — Рубе
 10-й Гент — Вевельгем

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Даненс, Рюди  на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам